Questa pagina riassume le modifiche territoriali ed amministrative dei comuni del Piemonte dall'Unità a oggi.

Note

Collegamenti esterni
Modifiche territoriali e amministrative dei comuni italiani  su Ancestrositalianos.com

Piemonte
Comuni del Piemonte